Isagoras ist der Name folgender Personen:

 Isagoras, athenischer Politiker und Archon im 6. Jahrhundert v. Chr.
 Isagoras (Stratege unter Augustus), Stratege des Thessalischen Bundes zu Augustus’ Zeit
 Isagoras (Stratege vor 131 n. Chr.), Stratege des Thessalischen Bundes etwas vor 131 n. Chr.
 Isagoras (Dichter), tragischer Dichter